Detta är en lista över sjöar i Högsby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Högsby kommun.

Lista

Högsby kommun
 Lista